Stanisław Kostka (1487–1555) – wojewoda pomorski i chełmiński, kasztelan elbląski i chełmiński, podskarbi ziem pruskich
 Stanisław Kostka (1550–1568) – polski święty Kościoła katolickiego
 Stanisław Kostka (zm. 1587) – podkomorzy chełmiński, starosta lemburski
 Stanisław Kostka (zm. 1602) – ekonom malborski, podskarbi ziem pruskich
 Stanisław Kostka Potocki (1755–1821) – polski polityk
 Stanisław Kostka Łukomski (1874–1948) – polski duchowny rzymskokatolicki
 Stanisław Kostka (1923–1995) – prokurator, poseł na Sejm PRL
 Stanisław Kostka (1925-2003) – polski nauczyciel i polityk, senator II kadencji